Долиана — греческий топоним. Может означать:

 Ано-Долиана
 Долиана — прежнее название деревни  в сообществе Роска.
  — деревня в сообществе .